Un UFO est un type d'attraction conçue et fabriquée par l'entreprise Huss Park Attractions depuis les années 1970. L'attraction est proche des Enterprises. Les sensations sont cependant plus similaires à celles ressenties à bord d'un rotor.

Concept et fonctionnement 
L'UFO se compose de douze nacelles qui peuvent accueillir chacune quatre personnes. Montées sur une structure circulaire motorisée le tout peut se lever par la force d'un bras hydraulique. Avec la rotation de la roue, la force centrifuge agit sur les nacelles et ses passagers. Une fois dans cette force constante, le bras hydraulique soulève la roue afin de la placer dans une position quasiment verticale.
Après une soixantaine de secondes dans cette position, le bras hydraulique redescend progressivement jusqu'au retour à sa position horizontale.

Attractions de ce type 
On compte environ  de ce type dans le monde. Ainsi, les parcs Luna Park Sydney, Canada's Wonderland, Gold Reef City et Six Flags Darien Lake en possède un exemplaire, les autres modèles sont principalement mobiles et voyages de foires en fêtes foraines.

Il y en a également une qui se déplace a Quimper, à L'Aiguillon-sur-Mer, Evreux, Rouen, Le Havre et quelques autre destinations.

Notes et références 

 
 Amusement Ride Extravaganza - UFO

Type de manèges
Huss Rides